

Geografia

Austria 
 Gottsdorf – ex comune ora frazione di Persenbeug-Gottsdorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Persenbeug-Gottsdorf – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Gottsdorf – frazione di Untergriesbach, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)